

Nascimentos

Falecimentos 

1325 na literatura